|-
| 21701 Ґабемендоза (Gabemendoza)||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21702 Прісімендоса (Prisymendoza)||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21703 Шраванімікк (Shravanimikk)||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21704 Міккілінені (Mikkilineni)||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21705 Субінмін (Subinmin)||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21706 Робмінехарт (Robminehart)||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21707 Джонмур (Johnmoore)||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21708 Мюльгалль (Mulhall)||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21709 Сетмюррей (Sethmurray)||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21710 Найджевен (Nijhawan)||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21711 Wilfredwong||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21712 Obaid||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21713 Майклолсон (Michaelolson)||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21714 Джеффріву (Geoffreywoo)||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21715 Паланіаппан (Palaniappan)||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21716 Паншемія (Panchamia)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21717 Пан (Pang)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21718 Чонхапак (Cheonghapark)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21719 Пасрича (Pasricha)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21720 Pilishvili||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21721 Файнік (Feiniqu)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21722 Рамбгія (Rambhia)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21723 Іньїньу (Yinyinwu)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21724 Ратай (Ratai)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21725 Чжун'юечень (Zhongyuechen)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21726 Резванян (Rezvanian)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21727 Райнес (Rhines)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21728 Чжучжижуй (Zhuzhirui)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21729 Кімрічардс (Kimrichards)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21730 Іргнесіород (Ignaciorod)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21731 Чжужочень (Zhuruochen)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21732 Румері (Rumery)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21733 Шлоттманн (Schlottmann)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (21734) 1999 RM146||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21735 Ніссашмідт (Nissaschmidt)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21736 Самашнайд (Samaschneid)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21737 Стівеншульц (Stephenshulz)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21738 Шванк (Schwank)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21739 Аннекешвоб (Annekeschwob)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (21740) 1999 RR159||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (21741) 1999 RN162||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21742 Рейчелскотт (Rachaelscott)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21743 Майклсегал (Michaelsegal)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21744 Меліселінджер (Meliselinger)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21745 Шадфан (Shadfan)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21746 Керрішов (Carrieshaw)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21747 Джастсоломон (Justsolomon)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21748 Шрінівасан (Srinivasan)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (21749) 1999 RM172||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21750 Тартакагаші (Tartakahashi)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21751 Дженітейлор (Jennytaylor)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21752 Джонтермон (Johnthurmon)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21753 Трудель (Trudel)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21754 Тваружкова (Tvaruzkova)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (21755) 1999 RE190||||10 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (21756) 1999 RB192||||13 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (21757) 1999 RQ194||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21758 Адріанверес (Adrianveres)||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (21759) 1999 RG197||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (21760) 1999 RM199||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (21761) 1999 RB201||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (21762) 1999 RD201||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (21763) 1999 RR201||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (21764) 1999 RY205||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (21765) 1999 RU206||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (21766) 1999 RW208||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (21767) 1999 RB209||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (21768) 1999 RL210||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (21769) 1999 RS210||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21770 Ван'їжань (Wangyiran)||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (21771) 1999 RQ211||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (21772) 1999 RU211||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (21773) 1999 RH216||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21774 O'Brien||||3 вересня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 21775 Tsiganis||||5 вересня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 21776 Kryszczynska||||5 вересня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (21777) 1999 RS221||||5 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| 21778 Андреворрен (Andrewarren)||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (21779) 1999 RE231||||8 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (21780) 1999 RY237||||8 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (21781) 1999 RE239||||8 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| 21782 Davemcdonald||||8 вересня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (21783) 1999 RR248||||7 вересня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (21784) 1999 SO1||||17 вересня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| 21785 Мешен (Mechain)||||21 вересня 1999||Обсерваторія Клеть||Мілош Тіхі
|-
| (21786) 1999 SB4||||29 вересня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (21787) 1999 SG4||||29 вересня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (21788) 1999 SZ5||||30 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21789 Френквассер (Frankwasser)||||29 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (21790) 1999 SN7||||29 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21791 Маттвіґман (Mattweegman)||||29 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (21792) 1999 ST7||||29 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (21793) 1999 SG8||||29 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (21794) 1999 SK8||||29 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21795 Мазі (Masi)||||29 вересня 1999||Кампо Катіно||Франко Малліа
|-
| (21796) 1999 SH11||||30 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (21797) 1999 SW11||||30 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| 21798 Мітчвігмен (Mitchweegman)||||30 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21799 Чочарія (Ciociaria)||1999 TP||1 жовтня 1999||Кампо Катіно||Франко Малліа,Джанлуко Масі
|-
| (21800) 1999 TM1||||1 жовтня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|}

21700